

Sigle 
 National Reconnaissance Office – agenzia di spionaggio degli Stati Uniti
 Number Resource Organization – ente che rappresenta gli interessi dei Regional Internet Registries nella definizione delle policy di assegnazione e gestione degli indirizzi IP
 Nobeyama Radio Observatory (NRO) – Radio osservatorio giapponese

Codici 
 NRO – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Aero Rent Airlines, Aeroporto di Mosca-Vnukovo (Russia)